Taeger oder Täger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Taeger, deutscher Bildhauer
 Friedrich Taeger (1866–1939), deutscher Schauspieler
 Fritz Taeger (1894–1960), deutscher Althistoriker
 Hans Täger (* 1934), deutscher Tischtennisspieler
 Jens-Wilhelm Taeger (1945–2004), deutscher Theologe
 Jürgen Taeger (1954), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Hanns Taeger (1856–1937), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Kurt Täger (1879–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Herne
 Ludwig Täger (eigentlich Johann Heinrich Ludolf Täger; 1809–1888), deutscher Bildhauer
 Ralph Taeger (1936–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Uta Taeger (* 1940), deutsch-französische Schauspielerin